Marienstraße 32 steht für folgende Gebäude:

 Marienstraße 32/Luisenstraße 39 in Berlin, siehe Mori-Ôgai-Gedenkstätte
 Marienstraße 32 in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/M
 Marienstraße 32 (Hannover) in der Südstadt von Hannover
 Marienstraße 32 in Meerane, siehe Liste der Kulturdenkmale in Meerane
 Marienstraße 32 in Minden, siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (links der Weser)